Desa Munggangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Munggangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 110,10), Jawa Tengah, 
 Desa Munggangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 110,04), Jawa Tengah, 
 Desa Munggangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,83, long 109,88), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar